Maurice Sauvé (1923-1992), économiste et homme politique canadien ;
 Maurice Sauvé (1924-2007), ancien combattant de la seconde Guerre Mondiale.